Terplan ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Terplan (1924–2018), rumäniendeutscher Tiermediziner
 Marianne Terplan (* 1937), rumänische Tänzerin
 Sándor Terplán (1816–1858), ungarisch-slovenischer Schriftsteller und Übersetzer
 Zénó Terplán (1921–2002), ungarischer Ingenieur, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Széchenyi-Preisträger